Rjasanski rajon steht für:

 Rjasanski rajon (Rjasan), Rajon in der Oblast Rjasan
 Rjasanski rajon (Krasnodar), Rajon in der Region Krasnodar
 Rjasanski rajon (Moskau), Stadtteil von Moskau